Бем — німецьке прізвище. Походить від слова «Böhmer», що означає «богемський», «чеський».

Відомі носії:
 Адам Бем (1900–до 1986) — український та радянський футболіст та футбольний тренер.
 Георг Бем (1661—1733) — німецький композитор
 Даніель Бем — німецький біатлоніст
 Ева Бем — польська співачка
 Карл Бем — австрійський диригент
 Марія Бем — українська радянська співачка
 Теобальд Бем — німецький інструментальний майстер, флейтист і композитор, творець сучасної поперечної флейти.
 Франц Бем — російський скрипаль-віртуоз.
 Францішек Бем — польський композитор і органіст.
 Юзеф Бем — польський й угорський національний герой

Німецькі прізвища